Николай Нагорный:
 Нагорный, Николай Никифорович (1901—1985) — командующий войсками ПВО СССР (1952—1953), генерал-полковник.
 Нагорный, Николай Павлович (1899—1964) — фронтовой кинооператор, актёр.